Harper může znamenat:

příjmení
 viz Harper (příjmení)

křestní jméno
 Harper Leeová (1926–2016) – americká spisovatelka a redaktorka

jiné významy
 Harper County – dva okresy ve Spojených státech amerických